Levala (Mustvee), een plaats in de Estlandse gemeente Mustvee
 Levala (Rakvere), een plaats in de Estlandse gemeente Rakvere vald
 Levala (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa